Martlet steht für:

 Martlet (Wappentier), Fantasiewesen in der englischen Heraldik
 Southern Martlet, britischer Flugzeugtyp von 1929
 Grumman F4F, Jagdflugzeug des Zweiten Weltkriegs, als Martlet bei der britischen Fleet Air Arm eingesetzt
 Thales LMM Martlet, Lenkwaffe